

Geografia

Austria 
 Altach – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Feldkirch

Niemcy 
 Altach – dzielnica gminy Barbing w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona

Zobacz też 
 Rheindorf Altach